Mella ima više značenja:
 Mella, Messina
 Mella, Treviso
 Mella, Verona